Berzanesi – abitanti di Berzano di San Pietro
Berzanesi – abitanti di Berzano di Tortona